Bageos (520 aC), assassí persa, sàtrapa de Lídia.
 Bageos (germanastre de Farnabazos II), (s. V-IV aC), comandant de la cavalleria persa de Dascilios.